Плей-офф Кубка африканских наций 2017 года начался со стадии четвертьфиналов 28 января и закончился 5 февраля финальным матчем в Либревиле на стадионе «Стад де л'Амити». 8 команд, которые заняли в своих группах первые и вторые места, вышли в четвертьфинал, матчи которого были сыграны 28 и 29 января. Победители четвертьфинальных матчей попали в полуфинал, матчи которого прошли 1 и 2 февраля. Команды, выигравшие в полуфинальных матчах, прошли в финал, где определили победителя Кубка африканских наций 2017. Проигравшие команды приняли участие в матче за третье место, который состоялся 4 февраля, за день до финала.

Сетка плей-офф

Плей-офф 
{{Турнир8

|28 января - Либревиль||2||0
|29 января - Оем||1||0
|28 января - Франсвиль||0(4)||0(5) 
|29 января - Порт-Жантиль||1||2

|1 февраля - Либревиль||1(3)||1(4)
|2 февраля - Франсвиль||2||0 

|5 февраля - Либревиль||1||2 
|4 февраля - Порт-Жантиль|'|1||0
}}Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)''

Четвертьфинал

Буркина-Фасо — Тунис

Сенегал — Камерун

ДР Конго — Гана

Египет — Марокко

Полуфинал

Буркина-Фасо — Египет

Камерун — Гана

Матч за 3-е место

Финал 

Кубок африканских наций 2017